Бродський Андрій Викторович – український підприємець та промисловець. Акціонер і генеральний директор гірничодобувної компанії «Велта». Побудував та запустив підприємство з видобутку титанової руди з нуля у полі в Кіровоградській області. На сьогоднішній день компанія «Велта» під його керівництвом займає 2% світового ринку поставок ільменіту і є постачальником близько 10% обсягу найбільшого в світі американського споживача титанової сировини - компанії Chemours (DuPont).

Андрій Бродський є прихильником ведення прозорого та соціально відповідального бізнесу. Активно висловлює свою позицію щодо реформування українського надрокористування та законодавчих норм у сфері інвестицій. Одним з перших запровадив культуру підписання соціального меморандуму між бізнесом і владою в Кіровоградській області.

Біографія 
Народився 17 лютого 1973 року в Дніпропетровську, в родині військовослужбовця.

Закінчив Дніпропетровський Національний гірничий університет (зараз - «НТУ Дніпровська політехніка») за фахом «Збагачення корисних копалин».

Трудову діяльність Андрій Бродський почав у 17 років лаборантом відділення «Транспорту на надпровідних магнітах» в Інституті геотехнічної механіки Академії наук УРСР. Має великий досвід роботи на керівних посадах в сфері поставок металопродукції і труб на території України, СНД і Європи. З 2006 року по теперішній час Андрій Бродський є засновником і генеральним директором ТОВ ВКФ «Велта». Компанія спеціалізується на видобутку, переробці і продажу ільменіту - титанової сировини.

Як зазначає Андрій Бродський в інтерв'ю, в 2006 році «Велта» фактично існувала тільки на папері. За його ініціативи швидкими темпами була проведена розвідка родовища і підрахунок запасів в Державному комітеті природних ресурсів України. За наступні чотири роки компанія провела основні підготовчі роботи для освоєння родовища. Були отримані необхідні документи, проведені дослідно-конструкторські та проектні роботи, залучено фінансування.

У 2011 році за рекордно короткий термін, всього 8 місяців, ТОВ ВКФ «Велта» побудувала гірничо-збагачувальний комплекс. Його офіційне відкриття відбулося 27 грудня 2011 року. Таким чином, під керівництвом Андрія Бродського «Велта» вийшла на світовий ринок титаномісткого сировини. Офіційний сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації зазначає, що титановий ГЗК «Велти» - це перший в світі абсолютно новий комбінат такого спрямування за останні роки.

Після запуску компанії Кіровоградська область отримала поштовх до розвитку: за даними Кіровоградської облдержадміністрації, "на 2% збільшилася питома вага добувної промисловості завдяки активізації підприємств з надрокористування, зокрема ТОВ ВКФ «Велта». Вже на наступний рік після початку роботи компанії Андрій Бродський поставив за мету зайняти 2% від світового видобутку титанової сировини.

У 2017 році Андрій Бродський приймає рішення про вертикальну інтеграцію компанії «Велта» шляхом інновацій. У цьому ж році, за його ініціативою, створюється науково-дослідний центр Velta RD Titan, який займається розробкою революційної технології отримання металу титану. У 2019 Velta RD Titan подає перші патентні заявки в патентні бюро США і України. Андрій Бродський зі своєю командою переслідують амбітну мету: здешевити титан і зробити його доступним.

Працюючи в Кіровоградській області, Андрій Бродський впроваджує принципи ведення соціально відповідального бізнесу. За 2010-2019 рр. включно ТОВ ВКФ «Велта» виплатила понад 350 млн. гривень податків до бюджетів різних рівнів, створила 600 робочих місць і вклала понад 32,5 млн. гривень соціальних інвестицій в регіон.

Примітки

Посилання 

 Особиста сторінка Андрія Бродського на Facebook
 Авторська колонка для НВ
 Американці придбали в України титанову руду на $100 мільйонів 
 Talk from the top: Velta CEO Andrey Brodsky speaks to Industrial Minerals

Українські промисловці